O Idrottsklubben Oddevold, ou simplesmente IK Oddevold, é um clube de futebol da Suécia fundado em  1932. Sua sede fica localizada em Uddevalla.

Ligações externas
 Página oficial do IK Oddevold

Clubes de futebol fundados em 1932
Clubes de futebol da Suécia
Fundações na Suécia em 1932